Kruščica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Kruščica, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kruščica, un village situé dans la municipalité de Vitez et dans le canton de Bosnie centrale, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Le Camp de concentration de Kruščica, dirigé par l'État indépendant de Croatie, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Kruščica, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Kruščica, une localité située dans la municipalité de Gospić, Comitat de Lika-Senj;
au Monténégro
Kruščica, un village situé dans la municipalité de Berane ;
en Serbie
 Kruščica, un village situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor ;
 Kruščica, un village situé dans la province autonome de Voïvodine ; il fait partie de la municipalité de Bela Crkva, dans le district du Banat méridional ;
 Kruščica/Krushçicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Voir aussi 
 Krušćica